Federación puede referirse a:

 Federación, agrupación de entidades relativamente autónomas, sistema de gobierno;
 Federación, departamento de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Federación, localidad de Entre Ríos, Argentina;
 Federación, municipio de Venezuela;
 Federación, localidad de Uruguay;
 Federación, buque de la Armada Argentina.